Suzanne Teillet, née le  à Périgueux et morte le  à Boulogne-Billancourt, est une historienne latiniste française spécialiste de la littérature chrétienne de l'antiquité tardive. Elle a enseigné le latin à l'Université Paris IV Sorbonne.

Dans son ouvrage Des Goths à la nation gothique : Les origines de l'idée de nation en Occident du , Suzanne Teillet analyse l'apparition de la notion de nation chez les Goths, au travers d'un grand nombre de textes d'auteurs romains de l'époque.

Publications 
 Des Goths à la nation gothique : Les origines de l'idée de nation en Occident du ., Les Belles Lettres, Collection Histoire,  1984, rééd. 2011, 700p.,

Références

Liens externes 
 

Historien de la littérature
Historien de la Rome antique
Historien français du XXe siècle
Historienne française
Naissance en août 1927
Naissance à Périgueux
Décès à Boulogne-Billancourt
Décès en septembre 2016
Décès à 89 ans
Spécialiste du haut Moyen Âge
Antiquité tardive